The Hangovers – gruppo musicale britannico
 The Hangovers – gruppo musicale statunitense
 The Hangovers – album dell'omonimo gruppo musicale statunitense del 1970

Pagine correlate 
 Hangover
 The Hangover